Абдулла Жанзаков (1918 — 1944) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Абдулла Жанзаков родился в 1918 году в селе Акраб (ныне — Хобдинский район Актюбинской области Казахстана). Казах Получил начальное образование, после чего работал в совхозе. В 1940 году Жанзаков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К июню 1944 года гвардии ефрейтор Абдулла Жанзаков был автоматчиком 196-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения Витебской области Белорусской ССР.

23 июня 1944 года во время штурма вражеского опорного пункта у деревни Сиротино Шумилинского района Жанзаков подавил огонь немецкого дзота и уничтожил более 10 вражеских солдат и офицеров. 24 июня он переправился через Западную Двину в районе деревни Буй Бешенковичского района и принял активное участие в захвате плацдарма на её западном берегу. 30 июня 1944 года во время форсирования реки Ушачь в Полоцком районе Жанзаков погиб. Похоронен в деревне Заскорки Полоцкого района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии ефрейтор Абдулла Жанзаков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Славы 3-й степени, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Актюбинцы — Герои Советского Союза. Алма-Ата, 1966. / стр.25-26.
 
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Полоцком районе